Jaroslav Beránek – cestista cecoslovacco
 Josef Beránek – ex hockeista su ghiaccio ceco
 Miroslav Beránek – allenatore di calcio ed ex calciatore cecoslovacco